Широкофюзеляжный самолёт (англ. a wide-body aircraft, a twin-aisle aircraft, airbus) — пассажирский самолёт с фюзеляжем, ширина которого требует наличия двух проходов между рядами кресел в салоне, как, например, Ил-96, Boeing 777 или A340. 

Ширина фюзеляжа серийных широкофюзеляжных самолётов — от 5,03 метра у Boeing 767 до 7,14 метра у Airbus A380 , что позволяет разместить в ряду от 7 до 10 кресел эконом-класса. Ширина салона A380 позволяет разместить до 11 кресел, но такая возможность никогда не была реализована. У традиционных узкофюзеляжных самолётов диаметр фюзеляжа обычно не превышает 3—4 метра, чего достаточно для размещения до шести кресел в ряду, для которых достаточно одного прохода. Для обеспечения эвакуации пассажиров размещение кресел более трёх от прохода запрещено.

Широкофюзеляжный самолёт может взять на борт до 853 (Airbus А380) человек. При этом длина фюзеляжа у крупнейших машин превышает 70 метров.

История 

Появление широкофюзеляжных самолётов в конце 1960-х — начале 1970-х годов было вызвано быстрыми темпами роста объёма воздушных пассажирских перевозок и перегруженностью воздушного пространства, особенно на линиях с интенсивным движением и в зонах аэропортов Союза ССР. Кроме того, внедрение широкого фюзеляжа позволило благодаря резкому повышению вместимости пассажиров (грузоподъёмности) уменьшить расход топлива на единицу транспортной производительности.

Если повышение экономичности пассажирских самолётов предшествующих поколений обычно сопровождалось увеличением плотности компоновки пассажирских кресел и некоторым снижением комфорта, то рост экономичности широкофюзеляжных самолётов возможен и при уменьшении плотности компоновки и повышении комфорта, что привлекает новых пассажиров.

Широкофюзеляжные самолёты предназначены для перевозки большого количества пассажиров или груза преимущественно на средние и большие расстояния.

Существуют двухпалубные широкофюзеляжные самолёты, такие как Boeing 747 (первый в мире реактивный, а также первый в мире серийный широкофюзеляжный самолёт) и А380. Кроме них, в настоящее время используются однопалубные широкофюзеляжные A300, A310, A330, A340, A350, Boeing 767, 777 и 787, а также менее популярные Ил-96, DC-10 и MD-11.

Современные широкофюзеляжные самолёты

См. также 
 Пассажирский самолёт
 Узкофюзеляжный самолёт

Примечания 

Гражданская авиация
Классификация самолётов